У́лица Жибек Жолы — название улиц населённых пунктов республики Казахстан.

 Улица Жибек Жолы — в городе Алма-Ата.
 Улица Жибек Жолы — в городе Астана.
 Улица Жибек Жолы — в городе Кентау.
 Улица Жибек Жолы — в городе Шымкент.